La Korvpalli Meistriliiga 2006-2007 è stata la 17ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del TÜ/Rock.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007